Textor est un mot latin utilisé autrefois en français pour désigner un tisserand. Il est ensuite usité par certains auteurs européens jusqu'au Moyen Âge tardif pour conférer à leur nom une certaine forme (et consonance ?) antique, le plus connu étant Ravisius Textor. Il pouvait ainsi désigner des  en Allemagne, des Weader en Angleterre, et des , ,  ou  en France.

Patronyme 
Textor est un patronyme pouvant désigner plusieurs personnes :
 Ravisius Textor, savant, humaniste et universitaire français au début du .
 Urbain Textor, confesseur de l'empereur Ferdinand , curé de Bruck, fut évêque de Gurc et de Laybach. Il dépouille le dénommé Prime Truber de ses bénéfices après que ce dernier a embrassé le courant du protestantisme. En 1562, il devient administrateur de l'évêché de Vienne.
 Benoît Textor, médecin français du .
 Vincent Textor, auteur et homme politique suisse des  ;
 Charles Textor (1835-1905), sculpteur français ;
 John Textor (1965-), homme d'affaires américain.

Homonyme 
 En informatique, Textor est un logiciel de traitement de texte distribué à la fin du .

Références